Bitter steht für:
 bitter, gleichzeitig ein Geschmack und eine Emotion
 Bitter (Spirituose), bitter schmeckende Spirituosen
 Bitter Sanpellegrino, alkoholfreier Aperitif, siehe Sanbittèr
 Bitter (Würzbitter), bittere alkoholische Würzzutaten
 Bitter, englische Bezeichnung für Pale Ale 
 Bitter (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bitter (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Bitter Automobile, deutscher Automobilhersteller
 Hochzeitsbitter, traditionelle Rolle bei einer Hochzeit

Bitter ist der Name folgender 

Orte:
 Bitter (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen 
 Bitter, Ortsteil der Gemeinde Schöppingen im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen

geografischer Objekte:

im NRHP gelistete Objekte:
 Bitter Root Cooperative Creamery, in Stevensville, Montana, ID-Nr. 91000726
 Bitter Spring Archaeological Site, in Barstow, Kalifornien, ID-Nr. 82000981